Хэддон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Хэддон, Альфред Корт (1855—1940) — британский антрополог, этнолог и биолог.
  (род. 1945) — новозеландская пловчиха серебряная медалистка Игр Британской империи и Содружества в плавании на спине на 110 ярдов (1962) и бронзовая медалистка в плавании на 220 ярдов (1962, 1966), участница летних Олимпийских игр (1964).
  — австралийский телепродюсер, лауреат премии Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств за лучшую развлекательную телепередачу (2018), номинант в категориях лучшего драматического телесериала (2016) и лучших телефильма или мини-сериала (2018).
  (род. 1973) — американский музыкант в жанре госпел.
 Хэддон, Джордж — австралийский художник, автор комиксов, лауреат золотой Премии Стэнли Австралийской ассоциации авторов комиксов автору года (2004) и Премий Уокли за лучшую иллюстрацию (1970, 1973—1975).
  (1861—1931) — британский политик, и. о. губернатора Гамбии (1901) главный секретарь Сьерра-Леоне (1901—1911), губернатор Багамских Островов (1912—1914) и Наветренных Островов (1914—1923).
 Хэддон, Марк (род. 1962) — английский писатель.
  (род. 1967) — британский и австралийский художник.
 Хэддон, Ричард (ум. 1516) — шериф (1496—1497) и лорд-мэр Лондона (1506—1507, 1513).
  (1866—1929) — австралийский архитектор, ряд работ которого входят в Реестр национального достояния Австралии.
  (род. 1943) — австралийский физик, лауреат Премии Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов (2008).
  (род. 1945) — британская журналистка и писательница.
 Хэддон, Таллула (род. 1997) — британская актриса.
  (1913—2003) — британский военный деятель, начальник штаба сухопутных войск Британской армии в Гонконге (1963—1965).
  (1515—1572) — английский юрист, политик и педагог, член Палаты общин от Райгита (1555—1558), Тетфорда (1558—1559), Пула (1559—1562) и Уорика (1562—1571), магистр Тринити Холла Кембриджского университета (1549—1552), президент Магдален-колледжа Оксфордского университета (1552—1553).
  (1925—1999) — британский политик, главный секретарь администрации (1981—1985) и губернатор (1982) Гонконга.
  (1839—1906) — австралийский журналист, редактор мельбурнской газеты The Argus.

См. также